Rowland kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Rowland (berg),

Storbritannien 

 Rowland, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Rowland (ort), North Carolina, Robeson County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar